Pueblo Cumarebo peut désigner :

Pueblo Cumarebo : l'une des cinq paroisses civiles de la municipalité de Zamora dans l'État de Falcón ;
 Pueblo Cumarebo : capitale de la paroisse civile de Pueblo Cumarebo, dans la municipalité de Zamora dans l'État de Falcón.

Homonymie de toponyme